Gauhe ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Gauhe (1681–1755), deutscher Genealoge und Historiker
 Julius Gauhe (1835–??), deutscher Fabrikant
 Peter Gauhe (* 1940), deutscher Fotograf, Kameramann und Schauspieler